Коното́пский трамва́й (, , ) — трамвайная система в городе Конотоп Сумской области Украины, открытая 25 декабря 1949 года. Самая северная трамвайная система Украины.

Трамвайная сеть состоит из трёх линий и имеет общую длину 28 км, являясь одной из самых маленьких трамвайных сетей на Украине. Основная часть сети является однопутной (с разъездами). Часть улиц, по которым проходит трамвай, не имеет даже твёрдого покрытия. Линии обслуживаются трамваями типа КТМ-5, построенными с 1975 по 1989 на Усть-Катавском вагоностроительном заводе имени С. М. Кирова, а также одним вагоном К-1 и переданными из Риги Tatra T3A.

Трамваи выходят на маршруты с 6:00 до 21:00. Проезд в конотопском трамвае стоит 5,00 гривен, вне зависимости от расстояния.

Маршруты 

 № 1 ул. Деповская — ул. Свободы — проспект Мира — ул. Успенско-Троицкая — ул. Исполкомоская — ул. Владимира Великого — ул. Конотопских Партизан — Загребелье (40-минутный такт)
 № 2 ул. Рябошапко — ул. Успенско-Троицкая — ул. Прорезная — ул. Свободы — проспект Мира — ул. Успенско-Троицкая — ул. Исполкомовская — ул. Конотопских Дивизий — ул. Сарнавская — ул. Пластунская (обратно ул. Драгомирова — ул. Ярковская — ул. Владимира Великого) — ул. Проектная — ул. Дружбы — ул. Михаила Грушевского — ул. Выровская — завод «Мотордеталь» (50-минутный такт) (наиболее протяжённый маршрут)
 № 3 ул. Деповская — ул. Свободы — ул. Богдана Хмельницкого — ул. Новикова — ул. Дмитрия Карпенко — Посёлок КВРЗ (25-минутный такт)

История 
Трамвайное движение в Конотопе было открыто 25 декабря 1949 года двумя моторными вагонами Ф из Москвы по одноколейному маршруту № 1 с 1 разъездом протяжённостью 3,4 км «Памятник Ленину — Дом Советов — Вокзал» по просп. Сталина (сейчас — Мира). Тогда же было построено временное депо-ангар.

10 декабря 1950 года линия продлена от памятника Ленину по Исполкомовской ул. до ул. Розы Люксембург и площ. Конотопских дивизий, маршрут № 1 «Вокзал — ул. Розы Люксембург».

В июле 1951 года перестроено небольшое депо на 2 места.

30 декабря 1955 года введена новая линия от вокзала до ул. Фурманова (сейчас — Прорезная).

30 октября 1956 года новая линия продлена по ул. Фурманова до ул. Чапаева (сейчас — Ивана Богуна).

В ноябре 1956 года введена новая линия от вокзала по ул. Свободы до паровозного депо (ул. Деповская), сюда направлен маршрут № 1 «Паровозное депо — площ. Конотопских дивизий», пущен новый маршрут № 2 «ул. Чапаева — площ. Конотопских дивизий».

6 ноября 1957 года введена новая линия от площ. Конотопских дивизий до ул. Свердлова (сейчас — Владимира Великого), продлён маршрут № 1.

В ноябре 1959 года новая линия продлена от ул. Свердлова по ул. Конотопских Партизан до Загребелья, продлён маршрут № 1 «ул. Деповская (паровозное депо) — Загребелье».

Маршруты на 1 января 1960 года 
 1 ул. Деповская — Загребелье
 2 ул. Чапаева — площ. Конотопских дивизий

4 ноября 1962 года введена новая линия от ул. Чапаева по Успенско-Троицкой ул. до школы № 3 («Жилстрой»), а в 1963 году продлена до ул. Рябошапко (Авиагородок) — продлён маршрут № 2.

28 октября 1967 года введена новая одноколейная линия через железную дорогу от просп. Мира по ул. Б. Хмельницкого до ул. Новикова, пущен маршрут № 3 «Путепровод (около вокзала) — ул. Новикова».

12 октября 1968 года новая линия продлена от ул. Новикова до посёлка Конотопского ВРЗ, продлён маршрут № 3.

В 1969 году построено депо № 2 в районе Жилстроя.

В декабре 1974 года введена новая линия от ул. Свердлова по ул. Ярковской, Драгомирова, Дружбы, Дзержинского (сейчас — Михаила Грушевского), Вировской к Вировской промзоне (заводы «Мотордеталь» и арматурный), сюда пущен маршрут № 4 «площ. Конотопских дивизий — завод „Мотордеталь“».

Маршруты на 1 января 1975 года 
 1 ул. Деповская — Загребелье
 2 ул. Рябошапко — площ. Конотопских дивизий
 3 Путепровод — район ВРЗ
 4 площ. Конотопских дивизий — завод «Мотордеталь»

В 1981 году построен второй путь по просп. Мира от вокзала до площ. Конотопских дивизий.

В 1987 году построен второй путь к заводу «Мотордеталь» и введена односторонняя линия в направлении от завода «Мотордеталь» по ул. Пионерской (сейчас — Пластунская), Сарнавской. В этом же году объединены маршруты № 2 и № 4, № 4 ликвидирован.

В 1987 году построено разворотное кольцо в посёлке Конотопского ВРЗ, а маршрут № 3 перенаправлен с центра города к ул. Деповской: «ул. Деповская — район ВРЗ».

1 июля 2004 года один выведенный из эксплуатации трамвай КТМ-5 был установлен рядом с трамвайным депо в качестве памятника в честь 55-летия конотопского трамвая.

По состоянию на 2017 год имелось 3 маршрута, 17 км сети, 1 депо и 16 вагонов.

6 июня 2018 года в связи с невыплатой зарплаты за несколько месяцев работники трамвайного управления начали забастовку, движение трамваев было прекращено, 27 июня возобновлено.

В декабре 2019 года трамвай Конотопа получил 6 вагонов Tatra T3A из Риги и отпраздновал своё 70-летие.

Подвижной состав 
В настоящее время маршруты обслуживаются вагонами типа:
 КТМ-5М3 (8 вагонов в рабочем состоянии из 52) с 1972 года
 К-1 (1 вагон) с 2007 года
Tatra T3SU c 2018 года
Каждый день на линию выходят около 8-9ти вагонов

Ранее были также:
 2-осные моторные Х+М (18 вагонов) в 1949—1974
 2-осные прицепные Х+М (1 вагон) в 1960—1972
 4-осные моторные (8 вагонов) в 1957—1976
 2М (9 вагонов) в 1969—1978
 КТВ-57 (13 вагонов) в 1977—1986

Примечания

Литература 
 В. Ф. Веклич, Л. В. Збарский Проблемы и перспективы развития трамвайного транспорта в Украинской ССР — К.:Общество «Знание» УССР, 1980
 Электротранспорт Украины: Энциклопедический путеводитель / Сергей Тархов, Кость Козлов, Ааре Оландер. — Киев: Сидоренко В. Б., 2010. — 912 с.: ил., схемы. — ISBN 978-966-2321-11-1.

Ссылки 

 Фото/видеоотчёт о посещении трамвайной сети
 Схема маршрутов по состоянию на январь 2010 года
 Фотогалерея и база данных на сайте СТТС

Трамвайные системы Украины
Конотоп